Wunderbaum steht für:

 Ricinus communis, Pflanzenart aus der Familie der Wolfsmilchgewächse
 Meerrettichbaum, Pflanzenart aus der Familie der Bennussgewächse
 Wunderbaum (Theaterkollektiv), flämisch-niederländische Schauspielgruppe
 Wunder-Baum, Einweg-Riechstoffverbreiter